

Patronyme 
Famille de Gaulle :
Julien Philippe de Gaulle (1801-1883), grand-père du général de Gaulle, historien, il a en outre fait des travaux sur l'histoire de sa famille
 (1890-1970)
Le sculpteur Edme Gaulle
 Famille de Gaules ou de Gaulle originaire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en Bourgogne (famille éteinte)

Autres 
 De Gaulle, film français de Gabriel Le Bomin, sorti en 2020.
La robe de gaulle de Marie-Antoinette, qui a fait scandale sur le tableau d'Élisabeth Vigée Le Brun

Notes et références

Notes

Références